Lengnau (Aargau), een gemeente in het Zwitserse kanton Aargau.
Lengnau (Bern), een gemeente in het Zwitserse kanton Bern.